AEB (Agência Espacial Brasileira) – Agenzia Spaziale Brasiliana
 AEB – sistema avanzato di frenata assistita (dall'inglese Autonomous Emergency Braking) 
 aeb – codice ISO 639-3 della lingua araba tunisina